Spojení písmen D a K může mít různé významy:

DK 
 DK – kód ISO 3166-2 pro Dánsko
 MPZ Dánska
 SPZ okresu Dolný Kubín
 zkratka pro depo Kačerov
 DK (kulomet)
 DK - v medicíně dolní končetina

kultura
 DK – Diels-Kranz, standardní vydání předsókratovských filosofů
 DK (film) – český dokumentární film (2013)
 zkratka pro nakladatelství Dorling Kindersley
 zkratka pro dům kultury
 Dead Kennedys
 hra Divoké kmeny
 DK (zpěvák)

.dk 
 .dk – internetová doména nejvyššího řádu pro Dánsko

Externí odkazy